Кислинский — фамилия.

Известные носители:
 Кислинский, Алексей (род. 1984) — украинский и чешский шахматист.
 Кислинский, Пётр Иванович (1806—1880) — адмирал, комендант Севастополя.

 Кислинская, Лариса Юрьевна (1958—2022) — советский и российский журналист, репортёр, колумнист, обозреватель газеты «Совершенно секретно».